Botryomyces är ett släkte av svampar. Botryomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Botryomyces